Der Begriff Rote Liste wird in folgenden Zusammenhängen verwendet:

 Liste gefährdeter Nutztierrassen, verschiedene Rote Listen gefährdeter einheimischer Nutztierrassen in Deutschland
 Rote Liste (Arzneimittel), ein Verzeichnis für in Deutschland vermarktete Fertigarzneimittel
 Rote Liste der Biotoptypen
 Rote Liste des gefährdeten Welterbes der UNESCO
 Rote Liste des gefährdeten Kulturguts von ICOM
 Rote Liste gefährdeter Arten der IUCN
 Rote Liste gefährdeter Lebensräume Europas
 Rote Liste Kultur, eine Initiative des Deutschen Kulturrats, dem Spitzenverband der deutschen Kulturverbände
 Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands
 Rote Liste der gefährdeten einheimischen Nutzpflanzen in Deutschland
 Rote Liste gefährdeter Pflanzengesellschaften Deutschlands (Rennwald 2000)